Motor Z é um fabricante brasileiro de scooters, montados com peças importadas da China. 

O seu grande diferencial é a disponibilidade de modelos movidos a energia elétrica.

Modelos elétricos
 S 500
 V 500
 S 800
 SS 500
 S 1000
 V 1500

Ligações externas
 Site oficial
 Bestcars - avaliação
 Notícias automotivas
 Folha on-line
 O posto fica em casa

Fabricantes de motocicletas do Brasil